Naselja u Srbiji:
 Svirce (Leskovac, Srbija), naselje u sastavu općine Leskovac
 Svirce (Medveđa, Srbija), naselje u sastavu općine Medveđa

Naselje na Kosovu:
 Svirce (Kosovska Kamenica, Kosovo), naselje u sastavu općine Kosovska Kamenica